Il fattore umano  (The Human Factor) – romanzo di Graham Greene del 1978
 Il fattore umano (The Human Factor) – film diretto da Otto Preminger del 1979
 Il fattore umano, lo spirito del lavoro – docufilm diretto da Giacomo Gatti del 2018